gradacja (biologia) – wzrost liczebności gatunku
 gradacja (fotografia) – między innymi kontrastowość lub błędne określenie gradientu czy rodzaju papieru
 gradacja (geologia) – planacja, zrównywanie ziemi
 gradacja (językoznawstwo) – stopniowanie
 gradacja (literatura) – uporządkowanie w porządku rosnącym lub malejącym składników wypowiedzi